Богемская футбольная лига (БФЛ) () — один из двух третьих по значимости футбольных дивизионов Чехии (второй — Моравско-силезская футбольная лига). В лиге участвуют клубы, географически принадлежащие к историческому региону Богемия.

Игровая система 
В соревновании участвуют 32 клуба, разделённые на две группы по 16 команд. Играют два круга, всего 30 туров. С сезона 2014/15 матчи играются без ничьих. Если в основное время победитель не выявляется, то назначается серия пенальти. Победитель серии получает два очка, проигравший — одно.

 Победители групп играют между собой матч за выход в Футбольную национальную лигу.
 Команды занявшие в своих группах два последних места выбывают в низший дивизион.

Победители лиги

Лучшие клубы лиги

Примечания

Ссылки 
 Страница БФЛ на официальном сайте Футбольной ассоциации Чехии 

Чехия
Футбольные лиги Чехии